Okręty US Navy o nazwie USS "Sandusky", pochodzącej od rzeki Sandusky i miasta Sandusky (Ohio):
 Pierwszy "Sandusky" był jednowieżowym monitorem rzecznym i nie został ukończony do 26 grudnia 1865. Zaakceptowany przez Marynarkę 25 kwietnia 1866. Nigdy nie włączony do służby został sprzedany w Mound City (Illinois) 17 kwietnia 1873.
 Drugi "Sandusky" (PF-54) był fregatą typu Tacoma, która była w służbie w latach 1944-1945. Następnie okręt wypożyczono ZSRR. W 1953 okręt ponownie wypożyczono – tym razem Japonii.
Sandusky